Kensington Park – jednostka administracyjna i dzielnica Bristolu
 Kensington Park – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Sarasota